Konstantinopeltraktaten kan henvise til

 Konstantinopeltraktaten (1454) mellem Osmannerriget og Republikken Venedig
 Konstantinopeltraktaten (1479) mellem Osmannerriget og Republikken Venedig
 Konstantinopeltraktaten (1533) mellem Osmannerriget og Ærkehertugdømmet Østrig
 Konstantinopeltraktaten (1562) mellem Osmannerriget og Det Tysk-romerske rige
 Konstantinopeltraktaten (1570) mellem Osmannerriget og Zar-Rusland
 Konstantinopeltraktaten (1590) mellem Osmannerriget og Safavideriget
 Konstantinopeltraktaten (1700) mellem Osmannerriget og Zar-Rusland
 Konstantinopeltraktaten (1724) mellem Osmannerriget og Kejserriget Rusland
 Konstantinopeltraktaten (1736) mellem Osmannerriget og Persien
 Konstantinopeltraktaten (1782) mellem Osmannerriget og Spanien
 Konstantinopeltraktaten (1832) mellem Osmannerriget og Storbritannien, Rusland og Frankrig
 Konstantinopeltraktaten (1881) mellem Osmannerriget og Kongeriget Grækenland 
 Konstantinopelkonventionen, en traktat fra 1888 om kontrol med Suezkanalen
 Konstantinopeltraktaten (1897) mellem Osmannerriget og Kongeriget Grækenland 
 Konstantinopeltraktaten (1913) mellem Osmannerriget og Bulgarien
 Konstantinopeltraktaten (1914) mellem Osmannerriget og Serbien